Pals steht für:

 Pals (Girona), Gemeinde in der Comarca Baix Empordà, Provinz Girona, Katalonien, Spanien
 Variante des Vornamens Paul

Pals ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold van der Pals (1884–1966), russischer Komponist
 Nikolai van Gilse van der Pals (1891–1969), niederländischer Musikwissenschaftler und Dirigent

PALS steht als Abkürzung für:

 Pediatric Advanced Life Support, erweiterte Maßnahmen für Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Säuglingen
 Periarteriolar Lymphoid Sheath, englisch für periarterielle lymphatische Scheide, Teil der Milz
 Pouch Attachment Ladder System, System zum Befestigen von persönlicher Ausrüstung

Siehe auch:
 Bals

Abkürzung